Der Stabhochsprung der Frauen bei den Leichtathletik-Europameisterschaften 2016 wurde am 7. und 9. Juli 2016 im Olympiastadion der niederländischen Hauptstadt Amsterdam ausgetragen.

Europameisterin wurde die griechische Vizeeuropameisterin von 2014 Ekaterini Stefanidi. Sie gewann vor der deutschen EM-Dritten von 2010 Lisa Ryzih. Bronze ging an die Schwedin Angelica Bengtsson.

Rekorde

Bestehende Rekorde

Rekordverbesserung 
Die Europameisterin Ekaterini Stefanidi verbesserte den bestehenden EM-Rekord im Finale am 9. Juli um einen Zentimeter auf 4,81 m.

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
7. Juli 2016, 9:35 Uhr

25 Teilnehmerinnen traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Die Qualifikationshöhe für den direkten Finaleinzug betrug 4,55 m. Doch diese Marke musste von keiner Athletin angegangen werden, denn nach Abschluss der Versuche über 4,45 m befanden sich nur noch zehn Sportlerinnen im Wettbewerb. Das Finalfeld wurde mit den nun nächstplatzierten Teilnehmerinnen aufgefüllt, die 4,35 m ohne jeden Fehlversuch übersprungen hatten (hellgrün unterlegt). So gelangten zusätzlich zu den zehn besten weitere vier gleichplatzierte Springerinnen in das am übernächsten Tag ausgetragene Finale.

Gruppe A 

In der Qualifikation aus Gruppe A ausgeschiedene Stabhochspringerinnen:

Gruppe B 

In der Qualifikation aus Gruppe B ausgeschiedene Stabhochspringerinnen:

Finale 

9. Juli 2016, 19:20 Uhr

Video 
 POLE VAULT WOMEN-European Athletics Championships Amsterdam 2016 auf youtube.com, abgerufen am 10. März 2020

Weblinks 
 European Athletics Championships – Amsterdam 2016 auf european-athletics.org, abgerufen am 10. März 2020
 European Championship 2016 Amsterdam, Women Pole Vault auf todor66.com, abgerufen am 10. März 2020
 Track and Field Statistics, EM 2016 auf trackfield.brinkster.net, abgerufen am 10. März 2020
 23. Leichtathletik-Europameisterschaften 2016 in Amsterdam, Niederlande auf ifosta.de, abgerufen am 10. März 2020

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Stabhochsprung Frauen